Александр Александрович Макаров:
 Макаров, Александр Александрович (1857—1919) — русский государственный деятель.
 Макаров, Александр Александрович (род. 1935) — советский и украинский конструктор ракетно-космической техники..
 Макаров, Александр Александрович (род. 1950) — советский и российский биофизик.